Guillaume X, duc d'Aquitaine de 1126 à 1137 aussi comte de Poitiers sous le nom de Guillaume VIII.
 Guillaume X, comte d'Auvergne de 1224 à 1247
 Guillaume X, marquis puis duc de Montferrat de 1550 à 1587

Guillaume 09